Kees Krijgh peut désigner :
 Kees Krijgh (1950-...), un footballeur international néerlandais
 Kees Krijgh (1921-2007), un footballeur international néerlandais, oncle du précédent